Zuid-Afrikaans Masters (Engels: South African Masters), een golfkampioenschap in Zuid-Afrika
 South African Masters (darten), een dartkampioenschap sinds 2007 in Zuid-Afrika georganiseerd door de PDC